Moebelia är ett släkte av spindlar som beskrevs av Dahl 1886. Moebelia ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Moebelia